Эдвард «Эдди» Хирн (; 8 июня 1979, Эссекс, Великобритания) — британский юрист, боксёрский промоутер и бизнесмен. Управляющий директор Matchroom Sport и директор Профессиональной Дартс Корпорации.

Промоутер 
Matchroom Sport была основана его отцом, Барри Хирном. В качестве управляющего директора группы Эдди Хирн фокусируется на выполнении компанией эксклюзивных прав трансляции боксёрских поединков до 2021 года со Sky Sports.

Matchroom Эдди Хирна способствует продвижению чемпионов мира по боксу, в том числе Энтони Джошуа, Райана Барнетта, Джеймс Дигейла, Халида Яфаи и абсолютного чемпиона из Украины Александра Усика.

Соперничество 
С момента введения дел Эдди Хирном в Matchroom Sport в качестве промоутера было показано его соперничество с другими промоутерами, в частности Фрэнком Уорреном. Уоррен заявил, что «не беспокоится» об Эдди.

СМИ 
Эдди Хирн является страстным поклонником социальных сетей, активно присутствует в Твиттер и регулярно способствует продвижению бокса.

Примечания

Ссылки 
 
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Предприниматели Великобритании
Предприниматели США
Боксёрские промоутеры